Politica – arte di governare le società
 Politica – donna che svolge tale professione
 Politica – opera di Aristotele
 Política – giornale spagnolo pubblicato tra il 1935 e il 1939